Данные:
 Данные — сведения, обстоятельства, служащие для какого-нибудь вывода, решения (ср. получены данные, что здесь скрывается преступник; нет достаточных данных для возбуждения уголовного преследования).
 Данные — представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств.
 Данные — поддающееся многократной интерпретации представление информации в формализованном виде, пригодном для передачи, связи, или обработки в вычислительной технике.
 Данные — свойства, способности, качества личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности (ср. у него неплохие данные для бокса; с её внешними данными в шоу-бизнесе ей обеспечен успех).

Примечания